Алексей Овечкин:
 Овечкин, Алексей Андреевич (род. 1948) — белорусский государственный деятель, председатель горисполкома города Брест.
 Овечкин, Алексей Валерьевич (1976—2013) — белорусский и латвийский артист балета.
 Овечкин, Алексей Дмитриевич (1915—2000) — советский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.